|-
| 133701 - || || 23 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133702 - || || 24 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133703 - || || 24 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133704 - || || 24 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133705 - || || 24 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133706 - || || 24 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133707 - || || 24 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133708 - || || 24 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133709 - || || 24 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133710 - || || 24 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133711 - || || 24 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133712 - || || 25 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133713 - || || 25 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133714 - || || 25 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133715 - || || 25 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133716 - || || 26 d'octubre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133717 - || || 27 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133718 - || || 25 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133719 - || || 25 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133720 - || || 25 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133721 - || || 25 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133722 - || || 26 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133723 - || || 26 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133724 - || || 26 d'octubre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133725 - || || 27 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133726 - || || 29 d'octubre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133727 - || || 28 d'octubre, 2003 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 133728 - || || 17 d'octubre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133729 - || || 29 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133730 - || || 29 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133731 - || || 29 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133732 - || || 29 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133733 - || || 29 d'octubre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133734 - || || 29 d'octubre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133735 - || || 16 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133736 - || || 2 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133737 - || || 15 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133738 - || || 12 de novembre, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 133739 - || || 15 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133740 - || || 15 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133741 - || || 2 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133742 - || || 15 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133743 - || 2003 WM || 16 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133744 - || || 16 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133745 - || || 16 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133746 - || || 16 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133747 - || || 16 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133748 - || || 16 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133749 - || || 18 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133750 - || || 18 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133751 - || || 18 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133752 - || || 18 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133753 - || || 21 de novembre, 2003 || Junk Bond || Junk Bond
|-
| 133754 - || || 16 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133755 - || || 18 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133756 - || || 19 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133757 - || || 17 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133758 - || || 19 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133759 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133760 - || || 18 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133761 - || || 18 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133762 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133763 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133764 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133765 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133766 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133767 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133768 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133769 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133770 - || || 19 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133771 - || || 19 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 133772 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133773 - || || 19 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133774 - || || 16 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133775 - || || 18 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133776 - || || 19 de novembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133777 - || || 19 de novembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133778 - || || 19 de novembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133779 - || || 19 de novembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133780 - || || 19 de novembre, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 133781 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133782 - || || 20 de novembre, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 133783 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133784 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133785 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133786 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133787 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133788 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133789 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133790 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133791 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133792 - || || 20 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133793 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133794 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133795 - || || 19 de novembre, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 133796 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133797 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133798 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133799 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 133800 - || || 21 de novembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
3